En grammaire, une question est une phrase exprimant une interrogation.

Le mot question est également employé dans les domaines suivants :
 en histoire :
 la question est une forme d'interrogatoire par la torture, en usage dans le système judiciaire du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, et lors des procès et des auto da fe de l'Inquisition ;
 en histoire et en politique, une question désigne un problème de première importance, occupant le débat public intérieur (Question agraire à Rome) ou international pendant plusieurs générations.  
 du point de vue international on a :
 la question d'Orient à propos de l'empire ottoman qui a évolué en question kurde ;
 la question des nationalités au XIXe siècle (dont font partie la question allemande et sa sous-question, la question autrichienne ou la question italienne et la question romaine qui en découle) ;
 des questions qui se posent dans plusieurs pays, mais qui sont envisagés d'un point de vue interne :
 la question sociale ;
 la question juive ;
 de points de vue nationaux, on a :
 la question royale en Belgique ;
 sur le même modèle, on a posé des problèmes régionaux :
 la question jurassienne (en Suisse) ;
 la question du rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne ;
 en droit, et plus spécifiquement dans l'expertise en écritures, le document est dit « de question », lorsqu'il est considéré comme litigieux ;
 en didactique, les questions-réponses sont une méthode d'examination des connaissances, dans le domaine de la problématologie ;
 Question  est un magazine mensuel vénézuélien.
 Question! est une chanson de System of a Down.

Voir aussi 
 

Peine d'Ancien Régime
Homonymie de titre